

Biografia

Carriera 
Apparso per la prima volta in Caddyshack, Hamilton è noto per aver interpretato il vice preside Benjamin Crubbs nella serie di Nickelodeon Ned - Scuola di sopravvivenza.

Ha recitato inoltre in Dr. House - Medical Division, Alias, West Wing - Tutti gli uomini del Presidente, E.R., The O.C. e Nip/Tuck.

Le sue esperienze variano da monologhi umoristici e improvvisazioni al The Comedy Store e Second City, a regolari apparizioni ai festival di Shakespeare.

È inoltre comparso nella prima stagione della serie Disney Zack e Cody sul ponte di comando nell'episodio Ipnotizzata. Ricevuta la laurea con lode, Hamilton ha iniziato a lavorare come speaker.

Filmografia

Cinema 
 Palla da golf (1980)
 Lo strano caso del Dr. Frankenstein (1988)
 Bella dolce baby sitter (2014)

Televisione
E.R. - Medici in prima linea (1 episodio, 1999)
Alias (1 episodio, 2002)
Nip/Tuck (1 episodio, 2003)
The O.C. (1 episodio, 2004)
Dr. House - Medical Division (1 episodio, 2005)
Ned - Scuola di sopravvivenza (intera serie, 2004-2006)
Cold Case (1 episodio, 2007)
Zack e Cody sul ponte di comando (1 episodio, 2009)
Big Time Rush (1 episodio 2010)

Collegamenti esterni